Osborn Site bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Osborn Site (Indiana), ID-Nr. 75000019
 Osborn Site (Texas), ID-Nr. 76002086